El término Racional hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Filosofía 
 Lo relativo a la Razón.
 Lo relativo al Racionalismo.
 Ser racional (Racionalidad).

Ciencia 
 Mecánica racional: Ros movimientos.
 Método racional: Usado en hidrología para determinar el hidrograma de descarga de una cuenca hidrográfica.

Matemática 
 Número racional.
 Lo relativo a la ratio (razón aritmética).
 Función racional: la obtenida al dividir un polinomio por otro polinomio no idénticamente nulo.

Ciencias sociales 
 Acción racional: Aquella en que el agente sopesa consistentemente los medios de los que dispone para alcanzar los fines que se ha propuesto, de modo que pueda lograrlos de la mejor manera posible.
 Egoísmo racional: La idea de que preocuparse por uno mismo, por sus propios intereses o por su propio bienestar o seguridad, etc, es una postura racional, razonable o comprensible.
Teoría de la elección racional: Enfoque teórico usado en ciencias sociales que interpreta los fenómenos políticos a partir de supuestos básicos que derivan de principios de la economía.

Indumentaria 
 Racional, una de las sagradas vestiduras del sumo sacerdote de la ley antigua.

Enlaces externos